Marcha orientalis (лат.: за Източна марка, също Остмарк) може да се отнася за:

 Остаричи, Marchia orientalis, по-късно Marcha Austriae или Остерланд, като Марк Австрия или Маркграфство Австрия, от 19 век понякога наричано също Остмарк (Източна марка), е било управленска единица в Херцогство Бавария от 976 г. до независимостта през 1156 г. като Херцогство Австрия.
 Marcha orientalis (Маркграфство Австрия, Източна марка), източна префектура на Херцогство Бавария, от началото на 9 век до унгарското нападение през 907 г.
 Саксонска източна марка (marchia orientalis, Остмарк, Марка Геро) в Саксония, се създава през 937 г. по нареждане на немско-саксонския крал Ото I на територията на бившата франкска Сорбска марка (или Лужицки вал, Sorbenmark), която е под управлението директно на маркграф Геро.